Komancze (Komanczowie) – (ang. z hiszp., oryg. z języka Ute znacząc tamże „wrogowie”; nazwa Komanczów w ich własnym języku, Numunuu, oznacza jak zwykle wśród Indian: „Człowiek” lub „Ludzie”) plemię Indian Ameryki Północnej; od niej pochodzą wszystkie inne nazwy Comanche
 RAH-66 Comanche – amerykański śmigłowiec szturmowo-rozpoznawczy

Miejscowości w USA:
 Comanche – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Stephens
 Comanche – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Comanche
Gminy w USA:
 Comanche (ang. Comanche Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Comanche (ang. Comanche County) – w stanie Teksas
Inne:
 Comanche – seria komiksowa